Shuangquan kan syfta på följande platser:

Kina 

 Shuangquan (socken i Kina, Shandong), 
 Shuangquan (socken i Kina, Heilongjiang), 

Robotskapade Kinaförgreningar